Josh Green, född 16 november 1977, är en kanadensisk ishockeyspelare som spelar för KooKoo i FM-ligan.

Statistik

Referenser

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Modo Hockey
Spelare i Los Angeles Kings
Spelare i New York Islanders
Spelare i Edmonton Oilers
Spelare i New York Rangers
Spelare i Washington Capitals
Spelare i Calgary Flames
Spelare i Vancouver Canucks
Spelare i Anaheim Ducks
Födda 1977
Män
Levande personer
Spelare i Tappara
Spelare i EC Red Bull Salzburg
Spelare i Portland Winterhawks
Spelare i Swift Current Broncos
Spelare i Medicine Hat Tigers
Spelare i Fredericton Canadiens
Spelare i Hamilton Bulldogs (1996–2015)
Spelare valda i NHL Entry Draft 1996
Spelare valda av Los Angeles Kings i NHL Entry Draft
Personer från Camrose
Idrottare från Alberta
Spelare i Camrose Kodiaks